

Chimica 
 Pro  – Abbreviazione dell'α-amminoacido Prolina

Internet e Community 
 Pro – Indica un utente esperto in un videogioco on-line, in italiano nabbo/Noob, che significa essere inesperti in un videogioco.

Codici 
 pro – codice ISO 639-3 della lingua provenzale antica (fino al 1500)

Politica 
 P.R.O. – Proposta Repubblicana (Propuesta Republicana), coalizione politica argentina

Informatica 
 .pro  – dominio di primo livello generico

Sport 
 pro – abbreviazione di professionista

Televisione 
 PRO - acronimo utilizzato nel fandom per designare la serie televisiva Star Trek: Prodigy